Uruanense – abitanti di Uruana de Minas
Uruanense – abitanti di Uruana